Příjmení Stanton nosí více významných osobností:

 Amber Stanton – americká neslyšící herečka
 Andrew Stanton (* 1965) – americký filmový režisér, scenárista, producent a hlasový herec
 Harry Dean Stanton (1926–2017) – americký herec

Externí odkazy